Centro Democrático puede referirse a:

 Centro Democrático (Colombia), un partido político colombiano.
 Centro Democrático (Italia), una alianza electoral italiana de partidos centristas.
 Centro Democrático (Francia), extinto partido político francés.
 Centro Democrático Humanista, un partido político demócrata cristiano belga de habla francesa en la Región Valona.
 Centro Democrático Liberal, un partido político español de ámbito estatal, fundado como una escisión del Centro Democrático y Social.
 Centro Democrático Nacional, un movimiento político ecuatoriano.
 Centro Democrático y Social, un partido político español de ideología moderada y centrista, ya disuelto.